Kompositbild steht für:

 Kompositbild, bestimmte Art von Vexierbild
 Kompositbild (Fotografie), aus mehreren überlagernden Einzelbildern zusammengesetzte Fotografie